M-Test bezeichnet folgende mathematische Tests:

 Boxscher M-Test, Verfahren aus der mathematischen Statistik
 Weierstraßscher M-Test (auch: Weierstraßsches Majorantenkriterium), Kriterium zum Nachweis gleichmäßiger und absoluter Konvergenz einer Funktionenreihe